Рейс 663 может иметь следующие значения:
 Рейс 663 Eastern Air Lines
 Рейс 663 Аэрофлота
 Вылет 663 ВМФ США